Ива́н Васи́льевич Попо́в:
 Попов, Иван Васильевич (1894—1952) — первый председатель Вятского губернского бюро большевиков, председатель Вятского губисполкома и чрезвычайного военно-революционного штаба. Председатель Тюменского губернского революционного комитета.
 Попов, Иван Васильевич (1885—1961) — революционер, судья. Член Верховного суда Крыма. Член РСДРП.